Ва́рве () — топоним в Латвии:
 Варве — населённый пункт в Варвской волости Вентспилсского края.
 Варве — населённый пункт в Тадайкской волости Дурбского края.